Dortmund-Scharnhorst ist der Ortsname
 eines Dortmunder Stadtbezirks, siehe Stadtbezirk Scharnhorst und
 umgangssprachlich eines in diesem gelegenen Stadtteils, siehe Alt-Scharnhorst.